La formula molecolare C2H3ClO può indicare:
 Cloroacetaldeide
 Cloruro di acetile

Formule molecolari